Anna Pieri Brignole Sale (1765-1815), noble génoise originaire de Sienne, épouse de Anton III Giulio Brignole Sale ;
 Charles Pieri (1950-), militant nationaliste corse ;
 Christophe Pieri (19?-), personnalité du nationalisme corse ;
 Claudio Pieri (1940-2018), arbitre italien de football ;
 Dario Pieri (1975-), cycliste italien ;
 Federico Pieri (1970-), joueur et entraîneur de basket-ball italien ;
 Francesco Pieri (1982-), joueur italien de volley-ball ;
 Gianfranco Pieri (1937-), ancien joueur italien de basket-ball ;
 Giovanni Andrea Pieri (1808-1858), patriote et militaire italien ;
 Laura Pieri (2003-), karatéka française ;
 Laurent Pieri (1991-), coureur cycliste français ;
 Louis Pieri (1897-1967), ancien propriétaire et directeur général des Reds de Providence de la Ligue américaine de hockey ;
 Monique Pieri (1946-), journaliste, productrice, réalisatrice et écrivain suisse ;
 Pietro Maria Pieri (1676-1743), cardinal et prélat catholique italien ;
 Vincent Pieri (19?-), écrivain français.

Voir aussi 
 (7061) Pieri, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Trophée Louis-A.-R.-Pieri, remis au meilleur entraîneur de la saison de la Ligue américaine de hockey, en l'honneur de Louis Pieri.